Lem ima več pomenov.

Osebnosti 

 Stanisław Lem (1921 - 2006), poljski filozof, esejist, pisatelj znanstvene fantastike in futurolog.

Drugo 
 3836 Lem, asteroid z glavnega asteroidnega pasu, imenovan po Stanisławu Lemu.
 Lem, zunajzemeljska rasa v namišljenem Vesolju Marvel.

Glej tudi 
 seznam priimkov (L)